Het ATP-tennistoernooi van Zagreb (officieel de PBZ Zagreb Indoors) van 2006 werd gespeeld van 30 januari tot en met 5 februari 2006 in het Kroatische Zagreb. Er werd in de Dom športova gespeeld op een taraflex-ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb